Сур (Sours) — муніципалітет у Франції , у регіоні Центр , департамент Ер і Луар . 
 Сур (цар Вірменії)
 Дженн Сур (Jenn Stuczynski-Suhr. 5 лютого 1982 ) — американська легкоатлетка , олімпійська чемпіонка . 
 Сентро-Сур — провінція Екваторіальної Гвінеї . 
 Бйоко Сур — одна з провінцій Екваторіальної Гвінеї . 
 Еш-сюр-Сур (Esch-Sauer, Esch-sur-Sûre, Esch-Sauer. місто в Люксембурзі , що утворює собою окрему комуну . 
 Ле-Сур (Le Sourd) — муніципалітет у Франції , у регіоні Пікардія , департамент Ена . 
 Санта-Крус-дель-Сур (Santa Cruz del Sur) — місто і муніципалітет на Кубі . 
 Лак-де-ла-От-Сур (комуна) (Stauséigemeng, Lac de la Haute-Sûre, Stauseegemeinde) — комуна Люксембургу. Входить до складу кантону Вільц .